Уордън може да се отнася за:
 Уордън, град в щата Вашингтон, САЩ
 Алфред Уордън (р. 1932), американски космонавт
 Джак Уордън (1920-2006), американски актьор